Hans Mossin er navnet på flere personer:

 Hans Mossin (1678-1755) – dansk præst
 Hans Mossin (1716-1793) – dansk præst
 Hans Mossin (søofficer) (1765-1831) – dansk søofficer